Nao – imię
 Nao – robot
  – właśc. Neo Jessica Joshua, brytyjska piosenkarka